La page 3 peut faire référence à :
 la  des tabloïds britanniques, tels le Sun ou le Daily Star, mais également d'autres tabloïds tels que le canadien Toronto Sun, qui historiquement contient une photographie de pin-up topless ;
 la  des tabloïds indiens, qui traite généralement de l'actualité people de la haute société ;
 Page 3, film indien de Madhur Bhandarkar sorti en 2005 ;
 Page 3, une émission de télévision de la chaîne ZOOm.